Diego López de Haro puede referirse a:

Diego López I de Haro el Blanco (c. 1075 – 1124). Tercer señor de Vizcaya, primero del linaje en constituirse como señor de Haro;
Diego López II de Haro el Bueno (c. 1140 – 1214). Quinto señor de Vizcaya y merino mayor de Castilla;
Diego López III de Haro (¿? – 1254). Séptimo señor de Vizcaya;
Diego López IV de Haro (¿? – 1289). Noveno señor de Vizcaya;
Diego López V de Haro el Intruso (c. 1250 – 1310). Undécimo señor de Vizcaya. Fundó la villa de Bilbao;
Diego López de Haro (gobernador), gobernador de Galicia desde 1484 a 1498;
Diego López de Haro, señor de Busto (Asturias) y de la Revilla (Santander). En 1506 cambió al condestable de Castilla sus dos señoríos por Sorbas y Lubrín. Casó con Beatriz de Sotomayor, señora del Carpio. Tuvieron un hijo llamado Luis Méndez de Haro;
Diego López de Haro y Sotomayor (1515-1578), I marqués del Carpio, nieto del anterior;
Diego López de Haro y Guzmán (1531-1598), fundador y primer jefe de las Caballerizas Reales de Córdoba, primo carnal del anterior y nieto también del anterior a este;
 Diego López de Haro Sotomayor y de la Cueva (m. 1648), V marqués del Carpio.